Babe Island ist der Name folgender Inseln: 

in den Vereinigten Staaten:
 Babe Island (Minnesota)
 Babe Island (South Georgia)
 Babe Island (Wisconsin)

in Südgeorgien:
 Babe Island (Südgeorgien)